Василий Павлович Сычевский (31 декабря 1923 — 5 апреля 2013) — советский украинский писатель, , .

Биография 
Родился в 1923 году в городе Фастове Киевской области в семье рабочего-железнодорожника.
 
В РККА с 1938 года. Участник Великой Отечественной войны с сентября 1941 года. Участвовал в боях на Северо-Западном и 2-ом Украинском фронтах.

Лейтенант, командир топовычислительного взвода, затем командир батареи 76-мм пушек, начальником штаба дивизиона артиллерийского полка, командир батареи Отдельного противотанкового истребительного дивизиона в составе 1-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. В апреле 1944 года отличился при форсировании реки Днестр, награждён орденом Красной Звезды (1944). Войну закончил в звании гвардии капитана.

Печататься начал ещё в армейской газете.

После войны в 1948 году окончил Киевский институт театрального искусства. Член КПСС с 1949 года.

Работал на журналистской работе, публиковался в периодике.

Был первым главным редактором журнала «Новини кіноекрану» (1961—1974), заместителем редактора журнала «Радянська культура».

Умер в 2013 году.

Творчество 
Автор повестей: «Колдунья Синего омута» (1962), «Вернись, Ружена» (1965); романа-трилогии «Чёрный лабиринт» (1963), романа «Тринадцать градусов к востоку от Гринвича» (1983), ряда рассказов; пьес: «Гордеев узел», «Не предай себя», «Колдунья Синего омута», «Земные тревоги». В 2002 году вышла книга его стихов «Осенняя исповедь».

Автор сценариев шестисерийного телефильма «Ночь перед рассветом» (1969), фильмов «Платон мне друг» (1980, сосценарист) и «Украденное счастье» (1984, по одноимённой пьесе И. Франко).

По повести В. П. Сычевского «Вернись, Ружена» в 1978 году снят фильм «Искупление чужих грехов».

Источники 
 Василий Павлович Сычевский // Платон Воронько — Писатели Украины в Великой Отечественной. — Радянський письменник, 1985—497 с. — стр. 405
 Сичевський Василь // Письменники Радянської України: біобібліографічний довідник / O. I. Петровский. — Рад. письменник, 1966—798 с. — стр. 612—613
 Сичевський Василь // Энциклопедия украиноведения, 1976
  Сычевский Василий Павлович 1923 г.р. // ОБД «Подвиг народа»

Члены КПСС
Командиры батарей в Великой Отечественной войне
Выпускники театрального института имени Карпенко-Карого
Украинские писатели